Uzbekistan deltog första gången vid olympiska vinterspelen 1994 i Lillehammer. Innan dess utgjorde Uzbekistan en del av Sovjetunionen. Landet har tagit 18 medaljer, varav 17 i olympiska sommarspelen.

Medaljer

Medaljer efter sommarspel

Medaljer efter vinterspel

Medaljer efter sporter